Comanthus är ett släkte av sjöliljor. Comanthus ingår i familjen Comasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hårstjärnor
Comanthus